Znajdziesz tu listę herbów baronowskich (Obecnie: 36 na polskiej Wikipedii). Jeśli poszukujesz informacji ogólnych o herbach tego rodzaju, zobacz artykuł: herb szlachecki.

Herby baronowskie

Zobacz też 

 blazon
 herbarz
 heraldyka polska
 herbowni

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne